Kjoestendil (oblast); een oblast in Bulgarije
Kjoestendil (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast